Паско (регіон) (ісп. Pasco, повна назва Región Pasco) — регіон Перу, розташований в центрі країни.
 Серро-де-Паско (ісп. Cerro de Pasco) — місто населенням близько 70 тис. мешканців в центральній частині Перу.
 Вест-Паско (Вашингтон), Вест-Паско (англ. West Pasco) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Франклін штату Вашингтон.
 Паско (округ) — округ на заході штату Флорида, США.
 Паско (Вашингтон) (англ. Pasco; вимовляється як pæskoʊ) — місто (англ. city) та окружний центр в США, в окрузі Франклін штату Вашингтон.
 Паско Кузман (мак. Pasko Kuzman; 15 жовтня 1947, Охрид) — македонський археолог.
 Сара Паско, Сара Патрісія Паско (англ. Sara Patricia Pascoe, 22 травня 1981 р.) — англійська комедійна акторка.
 Серро-де-Паско (родовище), Се́рро-де-Па́ско (Cerro de Pasco) — поліметалічне родовище в Перу, розташоване навколо міста Серро-де-Паско.
 Рон Паско (англ. Ron Pasco; нар. 3 лютого 1972, Оттава, Онтаріо, Канада) — канадський хокеїст, нападник.